Bukowsko kan syfta på följande platser:

Polen 

 Bukowsko (kommunhuvudort), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat sanocki, 
 Bukowsko (kommun), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat sanocki,

Tjeckien 

 Dolní Bukovsko, ort, Södra Böhmen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar